Grund kan syfta på:

 Grund (arkitektur) – den del av en byggnad som står mot markytan
 Grund (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Grund (sjöfart) – ett hinder eller fara för båtar och fartyg
 Grund, Luxemburg — stadsdel i staden Luxemburg

Se även
 Rättslig grund – den rättsliga regel som ett visst rättsförhållande eller rättsanspråk grundar sig på